Абаюб ():

  (1535—1605) — турецкий раввин из Салоник, автор «Schemen ha-Mor», компилятивного комментария к кн. Эсфирь (Салоники, 1596).
 Абаюб, Симон бен-Давид (Abiob, Simon b. David; XVII век) — палестинский каббалист из Хеврона, автор «Bat Melek» («Царская дочь»; Венеция, 1712).

Примечания